Die Gold Coast Sevens 2014 waren die 12. Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand am 11. und 12. Oktober statt. Im Finale gewann Fidschi 31:24 gegen Samoa und gewann das Turnier damit zum fünften Mal.

Teilnehmer 
16 Mannschaften nahmen an den Gold Coast Sevens 2014 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Gold Coast Sevens 2014 auf rugby7.com
 Gold Coast Sevens 2014 auf worldrugby.org

Rugby 2014
Sportveranstaltung in Gold Coast (Australien)